«Down in It» () — дебютный сингл американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, третий трек на их дебютном студийном альбоме Pretty Hate Machine; также первая законченная песня NIN, написанная её лидером Трентом Резнором. Сингл был выпущен 15 сентября 1989 года на грампластинках формата 12"; промоиздание «Down in It» было выпущено на компакт-кассетах. Уже после успеха Pretty Hate Machine сингл был выпущен на CD. «Down in It» является дебютным релизом NIN, в системе нумерации Halo он носит номер Halo 1.

Обзор

Информация о песне 
По словам Трента Резнора, «Down in It» была написана под влиянием песни «Dig It» канадской группы Skinny Puppy. Композиция Nine Inch Nails повествует о потере смысла жизни; позднее группа вернулась к этой теме в песне «Only» с альбома With Teeth, которая во многом схожа по содержанию с «Down in It», в частности, в «Only» также говорится о неопределённости, неуверенности человека. Кроме того, обе композиции имеют похожие слова и речевые обороты, например в «Down in It» есть строчка «Just then a tiny little dot caught my eye» (), в то время как в «Only» присутствует строка «Well, the tiniest little dot caught my eye» ().

В начале 1990-х годов песня «Down in It», с незначительно изменённой музыкой и искажённым голосом Резнора, была использована в рекламе энергетического напитка Gatorade, без ведома и согласия представителей NIN. В 1993 году Трент Резнор подал в суд на The Gatorade Company, Inc, обвинив компанию в незаконном использовании песни в рекламе напитка.

Примерно в одно время с релизом сингла, группа под фонограмму исполнила «Down in It» в эфире музыкальной телепрограммы Dance Party USA. Видео выступления было выложено на YouTube в 2012 году. В Твиттере Трент Резнор по поводу видео написал, что участники NIN были заинтересованы в выступлении в Dance Party USA только для того, чтобы появиться на телевидении.

Композиция «Down in It» пользуется популярностью среди фанатов Nine Inch Nails; группа включала её в трек-лист всех концертных туров, за исключением Lights in the Sky и Tension. Песня неоднократно исполнялась и другими артистами, например, кавер-версии «Down in It» создали известные музыканты Tiga и Саша.

В 2015 году сингл вошёл в состав бокс-сета Halo I—IV.

Мнения критиков 
Кристианом Хьюи, обозревателем сайта Allmusic, сингл был оценён в 1.5 звезды из возможных 5. По его мнению созданные ремиксы «Down in It» во многом уступают оригинальной версии песни. Также Хьюи добавил, что «Down In It» как сингл «совершенно лишний [в дискографии группы] и важный только для коллекционеров NIN».

Видеоклип 

Клип на песню (который, как и сингл, стал дебютным в карьере группы) был снят Эриком Циммерманом и Бенджамином Стоуксом (они же сняли и следующий клип на «Head Like a Hole») в Чикаго и был выпущен в эфир MTV в сентябре 1989 года. В видео Резнор бежит на крышу склада, пока участники его концертной команды Ричард Патрик и Крис Вренна следуют за ним.

Первоначально видеоклип должен был заканчиваться намёком на самоубийство героя Резнора (для этого его лицо было покрыто кукурузным крахмалом); для показа видеоклипа на MTV эти кадры были вырезаны. Также Циммерман и Стоукс для съёмки вышеупомянутых кадров использовали камеру, привязанную к воздушному шару, который был, в свою очередь, привязан веревкой к крыше склада. Однако, спустя минуту после начала съёмки, верёвка разорвалась, и шар вместе с камерой улетел в воздух и пролетел 200 миль, после чего камера была найдена фермером в штате Мичиган и передана в полицию, которая, сделав предположение на наличие снаффа в отснятом материале, передала её в ФБР, которое, идентифицировав человека, появившегося в концовке, как Резнора, начало расследование, прекращённое после того, как менеджер Резнора заявил, что последний жив, а видеоклип не имеет отношения к криминалу или сатанизму. Позднее сюжет про произошедший инцидент был показан в выпуске передачи Hard Copy за 3 марта 1991 года.

В 1997 клип был выпущен в составе видеоальбома Closure. В 2005 видео вошло в промосборник Collected.

Список композиций 

Комментарии

Участники записи 
 Трент Резнор — вокал, аранжировка, программинг, продюсирование, цифровое редактирование, инжиниринг;
 Марк «Флад» Эллис — инжиниринг;
  — инжиниринг, продюсирование;
  — инжиниринг, сведение, продюсирование;
 Киннан Китинг — инжиниринг;
  — дизайн обложки.

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 Halo 1 на NINCollector.com
 Halo 1 на NINCatalog.com
  
 Сингл «Down In It» на NINWiki.com
 
 

Песни 1989 года
Песни Nine Inch Nails
Видео Nine Inch Nails
Дебютные синглы
Песни на английском языке
Синглы TVT Records
Песни, написанные Трентом Резнором